Интернациональный дуэт Виктория Азаренко / Мария Кириленко — победитель турнира.

Посев 
Первые четыре сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Финал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Полуфинал)
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Второй раунд)

<ol start="5">
 ''' Виктория Азаренко /  Мария Кириленко (Титул)
  Бетани Маттек-Сандс /  Меган Шонесси ''(Четвертьфинал)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабель Медина Гарригес ''(Второй раунд)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира 

Mutua Madrid Open 2011